

Нагороди 
 Нобелівську премію з літератури отримав індійський і бенгальський письменник Рабіндранат Тагор.

Народились

Померли

Нові книжки 

Література за роками
1913